Shandongzhuang (kinesiska: 山东庄, 山东庄镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Peking, i den norra delen av landet, omkring 70 kilometer nordost om stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Shandongzhuang är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Donggaocun,  km söder om Shandongzhuang. Trakten runt Shandongzhuang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Peking
WP:Projekt Kina